Лукинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Лукинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Лукинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Лукинская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Лукинская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Лукинская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Лукинская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лукинская — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Лукинская — деревня в Опаринском районе Кировской области.
 Лукинская — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Лукинская — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Лукинская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Лукинская-2
 Лукинская улица
 Лукинский
 Лукинское